Reichsbund steht für

 Reichsbund der Kriegsbeschädigten und Kriegsteilnehmer oder Reichsbund der Körperbeschädigten, Sozialrentner und Hinterbliebenen oder Reichsbund der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Sozialrentner und Hinterbliebenen oder Reichsbund der Kriegsopfer, Behinderten, Sozialrentner und Hinterbliebenen, siehe Sozialverband Deutschland
 Reichsbund der Kinderreichen
 Reichsbund Deutscher Demokratischer Studenten
 Reichsbund Deutscher Seegeltung
 Reichsbund für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise
 Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte, siehe Deutsche Gesellschaft für Vorgeschichte
 Reichsbund für Deutschtumsarbeit, siehe Deutscher Fichte-Bund
 Reichsbund für Vogelschutz, siehe Naturschutzbund Deutschland
 Reichsbund jüdischer Frontsoldaten
 Reichsbund Volkstum und Heimat
 Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen
 Deutscher Republikanischer Reichsbund